Das $50,000 Liuzhou war ein Damen-Tennisturnier in Liuzhou. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 23. bis 30. Oktober 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Liuzhou